Игры в Группе F на чемпионате мира 1994 года проходили с 19 по 29 июня 1994 года. Группа состоит из Бельгии, Нидерландов, Марокко и Саудовской Аравии.

Бельгия — Марокко

Нидерланды — Саудовская Аравия

Бельгия — Нидерланды

Саудовская Аравия — Марокко

Бельгия — Саудовская Аравия

Марокко — Нидерланды 

Г